

Известные носители 
 Зон, Александр Павлович (1797—1833) — подполковник Малороссийского кирасирского полка (принца Альберта).
 Зон, Борис Абрамович (1944—2020) — советский и российский радиофизик, доктор наук.
 Зон, Борис Вульфович (Масин-Зон, 1898—1966) — актёр и режиссёр.
 Зон, Вильгельм (1830—1899) — немецкий исторический, жанровый и портретный живописец.
 Зон, Жак — нидерландский флейтист.
 Зон, Игнатий Сергеевич — российский антрепренёр, владелец театров, ставивших в основном оперетты.
 
 Зон, Пауль Эдуард Рихард (1834—1912) — немецкий жанровый живописец и портретист.
 Зон, Рафаэль (Масин-Зон; 1874—1956) — американский лесовод.
 Зон-Ретель, Альфред (1899—1990) — марксистский экономист и философ.

Другое 
 Хлопчатобумажная ткань

См. также 
 
 
 
 О-Зон — молдавская музыкальная поп-группа.